Le tournoi du simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule au stade Roland-Garros à Paris, en France, du 27 juillet au .

Organisation

Format 
Le tableau du simple dames réunit 64 joueuses et se joue en 6 tours. Tous les matchs se disputent en 2 sets gagnants avec des tie-breaks dans chaque set, y compris la finale.

Participants 
Pour participer, les joueuses doivent répondre aux critères de la Fédération internationale de tennis (ITF), être officiellement nominées par leur fédération nationale et le comité national olympique de leur pays puis avoir l'approbation du CIO.

Le critère principal d'admissibilité choisi par l'ITF est le classement WTA en vigueur le () : les 56 premières joueuses sont directement admissibles avec une limite de 4 joueuses par pays, auxquelles s'ajoutent 8 invitées de l'ITF.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références 
Note

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024

Lien externe 
Le tennis sur le site officiel des Jeux de Paris 2024.

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024
Tennis féminin en 2024